Yaxley steht für:

 eine Figur aus den Harry-Potter-Romanen, siehe Figuren der Harry-Potter-Romane#Yaxley

Yaxley ist der Familienname folgender Personen:

 Stephen Yaxley-Lennon (* 1983), britischer Hooligan und Anführer der English Defence League